Palinuridae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Enligt Catalogue of Life ingår Palinuridae i överfamiljen Palinuroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Palinuridae 48 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur

br:Grilh-mor
eu:Otarrain